Fire () може значити:

Див. також 
 Fire (Кривий Ріг) —— український флорбольний клуб, заснований 2010 року

Музика

Альбоми 

 «Fire (альбом Electric Six)»
 «Fire (альбом Ohio Players)»
 «Fire (альбом Wild Orchid)»

Пісні 

 Fire (пісня BTS)
 Fire (пісня Феррі Корстен)
 Fire (пісня Джимі Хендрікса)
 Fire (пісня Kasabian)
 Fire (пісня Крістал Меєрс)
 Fire (пісня Ohio Players)
 Fire (пісня Брюса Спрнґстіна)
 Fire (пісня U2)